Batalla de Zauiya puede referirse a los siguientes artículos:

 Primera Batalla de Zauiya, batalla de la Guerra de Libia de 2011 en la que Gadafi tomó el control de Zauiya; o
 Segunda Batalla de Zauiya, batalla en la que los rebeldes libios intentaron tomar el control de dicha ciudad.